Befreiungstag steht für:

 den deutschen Namen des Bevrijdingsdag,
 den Nationalfeiertag der Falklandinseln
 den Nationalfeiertag vom britischen Gebiet Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln